Игорь Михайлович Скороходов (4 мая 1986, Череповец) — бывший российский хоккеист, правый нападающий, известный по играм за клубы «Югра», «Салават Юлаев», «Северсталь» и новокузнецкий «Металлург». Воспитанник череповецкого хоккея. Трижды чемпион российской высшей лиги.

Карьера 
Выступал за молодёжные клубы: «Торпедо» (2000), «Центр» (2001), «Локомотив» (2002), «Северсталь» (2002-04) и «Северо-Запад» (2002).

Первым сезоном в чемпионате России стал сезон 2003/04 в «Северстали», в котором он забил 1 гол в 3 матчах. Позже выступал за челябинский «Трактор», ХК «Липецк», ХК «Белгород» и «Витязь». В 2008 году перешёл в «Югру», вместе с которой дважды подряд выиграл Высшую лигу.

Вошёл в историю клуба как автор первого гола (11.09.2010 г., против СКА) и первого хет-трика югорчан в КХЛ (07.12.2012 г., против «Северстали»).

В 2011 году выступал за вторую сборную России в матчах Европейского хоккейного вызова.

Участник матча звёзд КХЛ 2013, в котором набрал 3 очка (2+1).

Лучший нападающий месяца в КХЛ (Январь 2013 года).

14 мая 2014 года перешёл в «Салават Юлаев» в обмен на Никиту Филатова.

В сезоне 2014/15 выиграл в составе «Тороса» (фарм-клуба «Салавата») Братину.

В сезоне 2018/19 вернулся в «Югру», но всего после 8 проведённых за клуб матчей, принял решение завершить карьеру.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 Данные по игроку на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 Статистика на сайте Российский хоккей
 
 
 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Белгород»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Адмирал»